Обри Моррис (; 1 июня 1926 — 15 июля 2015) — английский актёр, наиболее известен ролью Мистера Дельтоида в фильме «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика.

Карьера 
Одним из самых отталкивающих и тем же гениальных персонажей, сыгранных Моррисом, считается мистер Дельтоид из криминальной драмы «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика 1971 года. Дельтоид учил малолетних преступников правописанию и между делом домогался главного героя Алекса ДеЛарджа, что сыграло определённую роль в психологической ломке последнего.

Морриса очень любил и ценил сам Стэнли Кубрик, который редко положительно высказывался об актёрах. Режиссёр не раз хвалил «мистера Дельтоида» в своих интервью.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании